Селезнево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Кубенского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Кубенский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 41 км, до центра муниципального образования Кубенского — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Патрино, Мартьяново, Ташково.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
 Селезнево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района